Каулофриновые  — семейство глубоководных лучепёрых рыб из отряда удильщикообразных (Lophiiformes), представители которого обитают на больших глубинах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

На иллиции отсутствует светящаяся эска. Карликовые самцы паразитируют на самках. Лучи спинного и анального плавников очень длинные.

Классификация 
В составе семейства выделяют 2 рода с 5 видами:
 Род 
 
 
 
 
 Род  — монотипический

Примечания 

Семейства лучепёрых рыб
Удильщикообразные